Der Selenge-Aimag () ist ein Aimag (Provinz) der Mongolei, an der nördlichen Grenze des Landes gelegen.

In den Selenge-Aimag ist als Enklave der Darchan-Uul-Aimag eingebettet.

Administrative Gliederung

Einzelnachweise 

Mongolischer Aimag